Biograf kan avse:

 Biograf – lokal där visas film
 Biograf – författare av biografi